Зависть (роман Олеши)
Зависть (роман Достоевского)